Dit is een lijst van sterren die kandidaat zijn voor een supernova.

Supernovakandidaten